Кубок мира по лыжному двоеборью 1990/1991 стартовал 15 декабря 1990 года в норвежском Тронхейме, а финишировал 23 марта 1991 года в Санкт-Морице. Было запланировано и проведено 8 этапов. В ходе сезона, с 7 по 21 февраля, были разыграны награды Чемпионата мира в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Победу одержал норвежец Фред Бёрре Лундберг, набравший 142 очка. Второе место занял прошлогодний победитель - Клаус Зульценбахер, набравший на 5 очков меньше. Замкнул тройку призёров норвежец Тронд Эйнар Элден.

Результаты

Общий зачёт

Примечание

Ссылки 
 Календарь и результаты Кубка мира

Общий зачёт Кубка мира

Кубок мира по лыжному двоеборью